Riparovenator — ящеротазовий динозавр з родини спінозаврових (Spinosauridae).

Історія вивчення 

Фрагменти черепа динозавра знайдено у 2013 і 2017 році серед скель Чилтон-Чайн у відкладеннях формації Вессекс на острові Вайт (Велика Британія). Були виявлені численні фрагменти черепа і хвоста. Рештки зберігаються у музеї «Острів динозаврів». Спершу їх вважали рештками спінозавра, лише у 2021 році на їхній основі описали новий вид Riparovenator milnerae. Родова назва Riparovenator перекаладається з латини як «річковий мисливець». Видова назва milnerae вшановує британську палеонтологиню Анжелу Мілнер (1947—2021), за її значний внесок у вивчення спінозаврів зокрема та палеонтологію взагалі.

Опис 
Згідно з реконструкцією скелета в описовій статті, довжина Riparovenator становила приблизно 8-9 метрів.

Філогенія 
Автори таксона помістили Riparovenator як члена щойно створеної клади Ceratosuchopsini, і пов'язали його з Suchomimus і Ceratosuchops.

Примітки 

Спінозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2021
Динозаври Європи